Маринела Нинева е българска лекоатлетка, състезателка по бягане на дълги и средно дълги дистанции. Национална шампионка на 3000 метра в зала (2021), 5000 метра (2018, 2021), 10,000 метра (2021), полумаратон (2020, 2021), маратон (2022).

Лични рекорди

Източници 

Български лекоатлетки
Български маратонци
Дряновци